Somebody to Love har flere betydninger:

 "Somebody to Love" (sang af Queen)
 "Somebody to Love" (sang af Jefferson Airplane)
 "Somebody to Love" (sang af Leighton Meester)
 "Somebody to Love" (sang af Justin Bieber) 
 Somebody to Love (Big Bang-sang)
 Somebody to Love, en film fra 1994 med Rosie Perez
 "Somebody to Love" (That '70s Show episode), en episode af That '70s Show  "Somebody to Love" (30 Rock), en episode af 30 Rock "Everybody Needs Somebody to Love", en sang af Solomon Burke
 "Somebody to Love", et bonus-track på Nelly Furtado's album Loose''

Se også 
 Someone to Love (flertydig)
 To Love Somebody (flertydig)